Kolkau bezeichnet:

 Kolkau (Seelitz), ein Ortsteil der Gemeinde Seelitz im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, Deutschland
 Kolkau, Kreis Neustadt in Westpreußen, ab 1920: Kreis Lauenburg in Pommern, ab 1945: Kolkowo, Dorf im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, Polen (1974 erloschen)